Skupina 4 může znamenat:

 4. skupina prvků
 G4 (skupina čtyř) – aliance čtyř zemí – Brazílie, Německa, Indie a Japonska
 Skupina 4 (mobilizace 1938)
 Skupina 4 (motorsport) – historická skupina automobilů v kategorizaci FIA, spolu se skupinou 3 a 5 byla v roce 1982 nahrazena skupinou B
 Skupina 4 (umělecká skupina) – skupin výtvarníků v Třebíči